Kiss Me Once Tour — тринадцатый концертный тур австралийской певицы Кайли Миноуг в поддержку её двенадцатого студийного альбома Kiss Me Once (2014). Тур начался 24 сентября 2014 года в Ливерпуле, Англия. Первая часть состоит из концертов в Европе и включает выступление на фестивале iTunes Festival, а в марте 2015 года Миноуг посетила родную Австралию.

Разогрев 
 FEHRPLAY (Ливерпуль, Лондон - 29 сентября, Ноттингем и Бирмингем)
 Copyright (Манчестер)
 Оливер Хелденс (Лондон - 30 сентября/1 октября, Кардифф)

Сет-лист 

«Sleepwalker» (Pre-Show Short Film)
1 акт: Surrealist Girlie Revue
 Intro (содержит элементы из «Breathe»)
 «Les Sex» 
 «In My Arms»
 «Timebomb» 
 «Sexy Love» 
 «Wow»
2 акт: Bauhaus Disco
  Bauhaus Disco Intro
  «Step Back in Time» 
  «Spinning Around» 
  «Your Disco Needs You»
  «On a Night Like This» 
  «Slow»
  «Chasing Ghosts» (Video Interlude)
3 акт: Dollhouse
 Попурри:
  «Enjoy Yourself» (Intro)
  «Hand on Your Heart»
  «Never Too Late»
  «Got to Be Certain» 
  «I Should Be So Lucky»
4 акт: Fashsex
  «Skirt» (Interlude) 
  «Need You Tonight» (INXS cover)
  «Sexercize» 
  «Sex Segue» (Interlude)
  «Can’t Get You Out of My Head» 
  «Kids» 
5 акт: Kiss Me Once
  «Beautiful» 
  «Kiss Me One»
6 акт: Showgirl 2014
  «Get Outta My Way»
  «Love at First Sight»
  «All the Lovers»
Encore
  «Into the Blue»

Даты концертов 

Отменённые и перенесённые концерты

Примечания
Концерт является частью фестиваля "iTunes Festival"

Примечания 

Турне Кайли Миноуг